Сове́тский — посёлок в Большемурашкинском районе Нижегородской области, административный центр Советского сельсовета.

История 
Земли, на которых располагается посёлок Советский, с образованием в конце XVIII века Нижегородского наместничества находились в составе Княгининского уезда. Административно эта территория входила в Курлаковскую волость. Согласно почвенной карте Княгининского уезда Нижегородской губернии 1891 года, посёлок расположен на месте, где находился хутор «Борисовский». Его владельцем был Нижегородский губернский предводитель дворянства Сергей Михайлович Прутченко. Осенью 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок участка № 1 совхоза «Большемурашкинский» переименован в Советский.

Население

Примечания

Ссылки 
 Карта Княгининского уезда 1867 года
 Лист карты N-38-6 Бол. Мурашкино. Масштаб 1: (в 1 см 1 км). Состояние местности на 1984 год. Издание 1989 года.
 Подробная карта автомобильных дорог Лысковского района и окрестных районов Нижегородской области. — Нижний Новгород: ФГУП «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».
 Топографическая карта Нижегородской области (в 1 см 2 км), 2001 
 Подробная топографическая карта Нижегородской области (в 1 см 1 км), 2005 
 Карта Нижегородской области
 Атлас Нижегородской области. — Нижний Новгород: ФГУП «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие», 2011.
 Подробная карта автомобильных дорог Лысковского района и окрестных районов Нижегородской области. — Нижний Новгород: ФГУП «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Населённые пункты Большемурашкинского района